A Primeira Divisão de 1950-51 foi a 17.ª edição do Campeonato Português de Futebol.

Nesta edição o número de equipas participantes foi 14, sendo o Sporting o vencedor do campeonato. Foi o sexto título da história do clube.

Os 14 clubes participantes

Classificação

Calendário

Melhores Marcadores
Manuel Vasques, futebolista português, jogador do Sporting Clube de Portugal, foi o melhor marcador da época, tendo marcado 29 golos.

Promoções e despromoções 1951/1952 

Despromovidos à Segunda Divisão 1951/1952
 Vitória Setúbal
 Olhanense
Promovidos à Primeira Divisão 1951/1952
 Barreirense
 Salgueiros

Campeão

Ligações externas 
 
 

Futebol de 1950 em Portugal
Futebol de 1951 em Portugal
1950–51